Sašo Udovič (Liubliana, 12 de dezembro de 1968) é um ex-futebolista profissional esloveno, que atuava como atacante.

Carreira 
Sašo Udovič se profissionalizou no Hajduk Split.

Seleção 
Sašo Udovič representou a Seleção Eslovena de Futebol na Eurocopa de 2000.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Eslovénia
Jogadores da Seleção Eslovena de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2000
Naturais de Liubliana